Dmitri Soloviov puede referirse a las siguientes personas:

 Dmitri Soloviov, nadador ruso;
 Dmitri Soloviov, patinador ruso;
 Dmitri Soloviov, yudoca uzbeko.